Константи́н Лиси́цын:
 Лисицын, Константин Михайлович (1921—2016) — военно-полевой хирург, генерал-лейтенант медицинской службы, член-корреспондент АМН СССР
 Лисицын, Константин Сергеевич (1923—1970) — советский разведчик, затем - актёр, Герой Советского Союза.